Belmonte – nazwa kilku miejscowości, zlokalizowanych w państwach hiszpańsko-, portugalsko- i włoskojęzycznych

Brazylia 
 Belmonte (Santa Catarina) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Santa Catarina. Znajduje się w mezoregionie Oeste Catarinense i mikroregionie São Miguel do Oeste.
 Belmonte (Bahia) – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia. Znajduje się w mezoregionie Sul Baiano i mikroregionie Ilhéus-Itabuna.

Hiszpania 
 Belmonte (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha.
 Belmonte de Gracián – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii.
 Belmonte de Campos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Palencia, w Kastylii i León.
 Belmonte de Miranda – gmina w Hiszpanii, w prowincji Asturia, w Asturii.
 Belmonte de San José – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii.
 Belmonte de Tajo – gmina w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Madrytu.

Portugalia 
 Belmonte (Portugalia) – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Castelo Branco, w regionie Centrum w podregionie Cova da Beira.

Włochy 
 Belmonte Calabro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Cosenza.
 Belmonte Castello – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone.
 Belmonte del Sannio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Molise, w prowincji Isernia.
 Belmonte in Sabina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rieti.
 Belmonte Mezzagno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Palermo.
 Belmonte Piceno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji prowincja Fermo.
 San Colombano Belmonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.